NK Galovac je nogometni klub iz Galovca. U sezoni 2019./20. se natječe u 2. ŽNL Zadarska.

Rezultati po sezonama 

Galovac